Gazzoli ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Maria Gazzoli (1763–1848), italienischer Bischof
 Ludovico Gazzoli (1774–1858), italienischer Kurienkardinal
 Luigi Gazzoli (1735–1809), italienischer Kardinal der Römischen Kirche
 Michele Gazzoli (* 1999), italienischer Radrennfahrer